Sinjar est une ville du Gouvernorat d'Idleb au nord-ouest de la Syrie.

Sa population était de  en 2004.

Notes et références

Liens externes 
 

Ville en Syrie